Washington Open 2019, właśc. Citi Open 2019 – tenisowy turniej ATP rangi ATP Tour 500 w sezonie 2019 z cyklu Washington Open zaliczany do US Open Series rozgrywany w dniach 29 lipca–4 sierpnia w Waszyngtonie na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 2 046 340 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

US Open Series 2019
2019
2019 w Stanach Zjednoczonych